Привольненское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Волгоградская область
 Привольненское сельское поселение — входит в Светлоярский район

Калмыкия 
 Привольненское сельское поселение — входит в Яшкульский район

Краснодарский край 
 Привольненское сельское поселение — входит в Каневской район

Курганская область
 Привольненское сельское поселение — входит в Половинский район

Ростовская область 
 Привольненское сельское поселение - Ремонтненский район